Der Mannschaftsmehrkampf im Turnen der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München fand am 27. und 28. August in der Olympiahalle München statt.

Eine Mannschaft bestand aus sechs Turnerinnen. Jede Turnerin musste eine Pflichtübung und eine Kür an einem der drei Geräte turnen. Die Punkte der fünf besten Turnerinnen an jedem Gerät wurden dabei addiert.

Am Schwebebalken zeigte Olga Korbut aus der Sowjetunion erstmals in der Geschichte einen Rückwärtssalto.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Mannschaftsmehrkampf Frauen
Frauenturnwettkampf